Ladra – località del comune di Caporetto (Slovenia)
Ladra (Fingersmith) – romanzo di Sarah Waters del 2002
Ladra – album di Simone Tomassini del 2009